Actinomyces bouchesdurhonensis es una especie de bacteria descubierta mediante Culturomics (un enfoque complementario a la metagenómica para el estudio del microbioma humano) y posterior secuenciación del genoma.

Fue descrita en base a la cepa Marseille-P2825, aislada en marzo de 2016 de una muestra de lavado estomacal de un hombre de 60 años que se sometió a una endoscopia superior para la investigación etiológica de una anemia por deficiencia de hierro, la cual presenta una similitud de secuencia del 98,3 % con la cepa ATCC 17929T de A. odontolyticus. Recibe su nombre específico en referencia a la localidad francesa Bocas del Ródano .

A continuación se muestra el cladograma de la posición filogenética de A. bouchesdurhonensis con otros miembros de su género de acuerdo con Mailhe, Morgane et al. (2017):

Referencias

Enlaces externos 

bouchesdurhonensis
Bacterias descritas en 2017